Lamar megye (Alabama)
 Lamar megye (Georgia) 
 Lamar megye (Mississippi) 
 Lamar megye (Texas)